Il singolare femminile del torneo di tennis Adidas International 2000, facente parte del WTA Tour 2000, ha avuto come vincitrice Amélie Mauresmo che ha battuto in finale Lindsay Davenport 7-6(2), 6-4.

Teste di serie 

 Martina Hingis (semifinali)
 Lindsay Davenport (finale)
 Mary Pierce (quarti di finale)
 Barbara Schett (secondo turno)

 Julie Halard-Decugis (primo turno)
 Amélie Mauresmo (campionessa)
 Amanda Coetzer (secondo turno)
 Anna Kurnikova (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Adidas International 2000